Тибо I Шампанский См. Тибо III Блуаский
 Тибо II Шампанский «Великий» См. Тибо IV Блуаский
 Тибо III Шампанский
 Тибо IV Шампанский, прославился как литератор и музыкант (трувер).
 Тибо V Шампанский